Goose Bay steht für:

 Goose Bay (Neuseeland), Siedlung und Bucht auf Neuseeland
 Happy Valley-Goose Bay, Ort in Neufundland und Labrador, Kanada
 Canadian Forces Base Goose Bay, Militärstützpunkt und Flughafen in Kanada
 Goose Bay (* 2005), Rennpferd, siehe Bernhard von Schubert #Gestüt Ebbesloh